Фино — многозначный термин.

 Фино — сорт хереса.

Фамилия:
 Фино, Алеманио (; ?—1586) — итальянский историк.
 Фино, Башким (; 1962—2021) — албанский политик, премьер-министр страны с марта по июль 1997 года.
 Фино́, Жюль (; 1842—1908) — французский архивист.
  (; 1858—1922) — французский писатель, эмигрант из Польши.
  (; 1864—1935) — французский археолог и ориенталист, член-корреспондент АН СССР.
 Фино-Лайвье, Магали (род. 1973) — французская велогонщица.
 Фино, Фредерик (род. 1977) — французский велогонщик.
 Фино́, Этьен (1748—1828) — французский политик.

Населённые пункты:
  () — коммуна в о́круге  кантона Вале в Швейцарии.

См. также 
 Фино-дель-Монте
 Фино-Морнаско

Примечания